

Urodzili się 
 Hortensjusz Hortalus, rzymski mówca
 Marek Licyniusz Krassus, wódz rzymski, pogromca powstania Spartakusa, współtworzył I triumwirat (zm. 53 p.n.e.)

Zmarli 
 Zhang Qian, chiński podróżnik